Seattle Computer Products, empresa de maquinari de Seattle (Estats Units)
 Partit Conservador Escocès (en anglès Scottish Conservative Party), partit polític d'Escòcia
 Centre d'Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenible (SCP/RAC) (de les sigles en anglès Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production), centre de cooperació mediterrània amb seu a Barcelona
 Sindicat de Comissaris de Policia, sindicat dins del cos de policia espanyola
 Societat Civil Particular, un tipus de societat civil
 Secure Copy Protocol, un protocol de transferència de fitxers segura